Анато́лий Андриа́нов:
 Андрианов, Анатолий Анатольевич (род. 1989) — российский футболист.
 Андрианов, Анатолий Николаевич (1936—2020) — российский математик, профессор.